
Molekulska formula -{C21H27N}- se može odnositi na:
 Budipin
 Butriptilin
 4-PPBP